(18132) Spector est un astéroïde de la ceinture principale.

Dave Spector (1954-), personnalité de la télévision japonaise
David Spector (1971-), économiste, chargé de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris
Irv Spector (1914-1977), scénariste, réalisateur et producteur américain
Jonathan Spector (né en 1986), footballeur américain
Laura Spector (née en 1987), biathlète américaine
Phil Spector (1939-2021), producteur et auteur-compositeur américain
Ronald H. Spector (né en 1943), historien militaire américain 
Ronnie Spector (1943–2022), chanteuse américaine
Shelley Spector (née en 1960) est une artiste visuelle américaine
Warren Spector (né en 1955), concepteur américain de jeux vidéo

Autres
Phil Spector, un téléfilm américain consacré à Phil Spector

Voir aussi 
 Matthew Specktor (1966-), romancier et scénariste américain.